Реланд — фамилия. Известные носители:

 Реланд, Адриан (Релан; ; 1676—1718) — голландский востоковед, картограф и филолог.
 Рёланд, Крис (швед. Chris Rörland; род. 1986) — шведский музыкант, ритм-гитарист и бэк-вокалист.

Примечания